«DaHok» — відомий український музикант, виконавець у стилі Український хіп-хоп з міста Дрогобич, Львівська область. Екс-учасник гурту Si.R.K., в 2005 році з яким стає одним з переможців західноукраїнського відбіркового туру на фестиваль «Іn Da House».

Життєпис 
Народився 28 липня 1984 року в місті Дрогобич Львівської області. Знайомство з хіп-хопом почалось з цікавості до брейкдансу яку з'явилося в 2000–2001 роках. Вчився по відеокасетах (через відсутність інших засобів). В 2001 році познайомився зі своїми товаришами по гурту Si.R.K. В березні 2003 року відправляли заявки на «Перлини сезону», однак не пройшли. Згодом у Хмельницькому пройшов реп-фест «Сила слова» на якому DaHok зайняв друге місце (соло), суддями фестивалю були переможці минулого фестивалю гурт Епіцентр Унії. Вже у 2004 році спільно з Si.R.K. випускає свій перший альбом під назвою «Чому усе так». Починаючи з 2003 по 2004 роки мав ефірний час на радіо Дрогобича. Згодом відбулося знайомство з Lemberg Family. У складі Si.R.K. в 2005 році Da Hok стає одним з переможців західноукраїнського відбіркового туру на фестиваль «Іn Da Houce» (який, до речі, так і не відбувся). В листопаді 2007 року на фестивалі «Рептилія»(м. Тернопіль) розділив 1 місце з Insane'ом та Brooklyn'ом (Тільки Вверх).
Того ж року спільний трек На Відміну Від — Сам Собі Хейтер feat VovaZIL'Vova & DaHok виходить на альбомі «Вова Зі Львова презентує ЙОЙ№ 1».
Нині займається сольною кар'єрою і вже встигнув у вересні 2012-го випустити свій сольний альбом «#1».

Див. також 
 Список україномовних реперів

Примітки

Посилання 
 Профіль на сайті ПідБіт

Україномовні репери

Примітки